'Тhe WORLD/Alumina' — девятый сингл японской группы Nightmare, выпущенный под новым лейблом VAP 18 октября 2006 года.

Сингл вышел в трёх изданиях: издание А имеет только CD, издание В включает в себя помимо CD ещё и DVD с клипами на песни — «Тhe WORLD» и «Alumina», и издание С которое помимо CD и DVD имеет фотокарточки в случайном выборе одного из участников группы.

Песни были использованы в качестве открывающей и заканчивающей темы в аниме-сериале — «Тетрадь смерти», благодаря чему группа стала очень популярна не только в Японии, но и по всему миру.

Позиция в чартах 
Песня заняла #5 позицию в чарте Oricon, продержалась в чарте 19 недель.

Список композиций

Издание («А») 
 «Тhe WORLD» — Слова и музыка — Рука
 «Alumina» — Слова и музыка — Сакито

DVD (из издания «В») 
 «Тhe WORLD» (клип)
 «Alumina» (клип)

Ссылки 
Клип на песню «Тhe WORLD» — https://www.youtube.com/watch?v=D7MMMNTQ7H0

Клип на песню «Alumina» — https://www.youtube.com/watch?v=fhgwSyRmAb8

Синглы 2006 года